W Rumunii
 Vârtop – gmina w okręgu Dolj
 Vârtop – wieś w okręgu Alba, w gminie Roșia Montană
 Vârtop – wieś w okręgu Dolj, w gminie Vârtop
 Vârtop – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Albești